Efekt Warburga – w fizjologii roślin zjawisko hamowania fotosyntezy netto przez tlen.
 Efekt Warburga – w medycynie zjawisko pozyskiwania energii przez komórki nowotworowe wyłącznie w wyniku glikolizy tlenowej